Schafiq ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmad Schafiq (* 1941), ägyptischer Premierminister
 Mohammad Musa Schafiq (1932–1979), afghanischer Politiker (parteilos) und Dichter